Toto je seznam obcí v departementu Maine-et-Loire ve Francii:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Maine-et-Loire